Vavřinec est un toponyme qui peut désigner :

Vavřinec, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vavřinec, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie